Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lactuca virosa
 El nombre común de la planta Silybum marianum